De Belgische Supercup van het seizoen 1985/86 vond plaats op woensdag 20 augustus 1986 in het Constant Vanden Stockstadion. Landskampioen RSC Anderlecht nam het op tegen Bekerwinnaar Club Brugge. Zo'n drie maanden eerder speelden Club Brugge en Anderlecht nog testwedstrijden om te beslissen wie kampioen zou worden. Anderlecht won, maar kon niet aan de haal gaan met de Supercup. Club Brugge won de Supercup met 0-1.

Voor Club Brugge was het de tweede Supercup in de geschiedenis van de club.

Supercup voetbal België
Voetbal in 1986
Voetbalwedstrijd in Brussel
Sportevenement in Anderlecht